Quentin Jacquier (né le  à Lyon) est un joueur professionnel français de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2008-2009 || Yétis du Mont-Blanc II || Division 2 
|| 12|| 6|| 9|| 15|| 32|| 3|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2009-2010 || Yétis du Mont-Blanc || Ligue Magnus  || 15|| 0|| 0|| 0|| 2|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus || 26|| 2|| 1|| 3|| 6|| 5|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 2011-2012 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus || 25|| 1|| 3|| 4|| 8|| 4|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 2012-2013 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus || 23|| 2|| 4|| 6|| 8|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2013-2014|| Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus || 25 || 3 || 7 || 10 || 4 || 8 || 0 || 2 || 2 || 2 
|-
| 2014-2015|| Scorpions de Mulhouse || Division 1  ||10 || 0|| 2||2 || 0||- || -||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 8|| 0|| 2||2 || 0||- || -||- ||- ||-
|-
| 2015-2016|| Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1 || 26 || 7 || 5 || 12 || 14 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2016-2017|| Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1 || 24 || 6 || 7 || 13 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018|| Diables rouges de Briançon || Division 1 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1 || 14 || 0 || 2 || 2 || 10 || 10 || 0 || 1 || 1 || 14
|-
| 2018-2019|| Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1 || 26 || 3 || 5 || 8 || 6 || 11 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2019-2020 || Albatros de Brest || Division 1 || 26 || 5 || 9 || 14 || 6 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2020-2021|| Albatros de Brest || Division 1 || 11 || 1 || 0 || 1 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Corsaires de Nantes || Division 1 || 26 || 5 || 12 || 17 || 4 || 7 || 2 || 4 || 6 || 0

Références

Naissance en février 1991
Naissance à Lyon
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur des Scorpions de Mulhouse
Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Brest Albatros Hockey